

Pessoas
Milena Priscila
Milena Govich
Milena Lira
Milena Pires
Milena Toscano

Localidades 

Milena (Caltanissetta)

Desambiguação